Сфе́нел ( — «сильный» или «мощный») — греческое мужское имя; среди известных носителей:

 Сфенел (сын Капанея) — царь трети Аргоса из династии Анаксагоридов, участник похода эпигонов против Фив и участник похода греков под Трою.
 Сфенел (сын Кротопа) (Сфенелант) — царь Аргоса и отец аргосского царя Геланора, который был свергнут Данаем.
 Сфенел (сын Персея) — царь Микен и Тиринфа, отец Еврисфея.
 Сфенел (царь лигурийцев) — царь лигурийцев, отец Кикна.
 Сфенел (спутник Геракла) — сын Андрогея или Актора, спутник Геракла в походе на амазонок за поясом Ипполиты (Девятый подвиг).
 Сфенел (троянец) — персонаж Энеиды Вергилия, троянец убитый Турном в конфликте между троянцами и италиками.
 Сфенел — сын Эгипта и Тирии, муж Сфенелы Данаиды, убитый ею в брачную ночь.
 Сфенел — сын Мелана, убитый Тидеем.
 Сфенел (поэт) (V век до н. э.) — поэт-трагик, упоминаемый Аристофаном, комиком Платоном, Аристотелем и другими.
 (3794) Сфенел — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

См. также 
 Сфенела

Страницы значений:Тёзки